Епархия Саморы (, ): епархия Саморы — католическая епархия в Испании.
 епархия Саморы (Мексика) — католическая епархия в Мексике.